D’Amelio ist der Familienname folgender Personen:

 Charli D’Amelio (* 2004), US-amerikanische Influencerin
 Dixie D’Amelio (* 2001), US-amerikanische Sängerin und Influencerin

Siehe auch:
 Amelio